Дизендорф:

Фамилия 
  (1906-1975)  was an Austrian-born Australian electrical engineer known for his work on high-voltage transmission systems
 Дизендорф, Виктор Фридрихович (род. 1951) — переводчик, историк российских немцев.
  (1912-1993) was an Australian linguist, poet, editor, translator and educationist. Born in Vienna, Austria
  is an Australian academic and environmentalist, known for his work in sustainable development and renewable energy, сын Вальтера и Маргарет.

Топоним 
 , он же Асперхофен,  — ярмарочная коммуна (нем. Marktgemeinde) в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Санкт-Пёльтен.
 ,  Санкт-Леонхард-ам-Форст — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. Входит в состав округа Мельк